Восьмой чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с января по 20 февраля 1955 года.

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли с 29 января по 7 февраля на стадионах «Спартак» и «Дзержинец» в Новосибирске.

2-я зона 
Матчи прошли с 30 января по 8 февраля на стадионах «Авангард» и «Металлург» в Челябинске.

3-я зона 
Матчи прошли с 29 января по февраль на стадионе «Динамо» в Сталинграде.

4-я зона 
Матчи прошли с 29 января по 7 февраля на стадионе «Динамо» в Горьком. Планировалось участие команды из Иваново, Калинина, Вологды, Костромы.

5-я зона 
Матчи прошли с 30 января по 5 февраля на стадионе «Динамо» в Воронеже.

6-я зона

Финал 
Матчи прошли с 13 по 20 февраля на стадионе «Красная звезда» в Краснокамске. Первые две команды участвовали в соревнованиях класса «Б» чемпионата СССР уже в этом сезоне (начались 27 февраля).

Состав чемпионов 
Юрий Кучин, Николай Кучанов; 
Анатолий Бирюлинцев, Хамид Исламов, Сергей Вяткин, Георгий Овчинников, Владимир Педрас, Василий Салков, Борис Архипов, Борис Воронков, Валентин Корсаков, Валентин Новиков, Евгений Турланцев, Иван Хвостов, Владимир Батурин. 
Тренер: Хамид Исламов (играющий).

Ссылки 
 1954-55. Чемпионат РСФСР - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый и второй эшелоны. 1947/1948 - 1959/1960. Спартакиада народов СССР 1961/1962 - 1989/1990. Турнир на приз газеты «Советский спорт» 1957/1958 - 1988/1989. Справочник. Москва. 2010.

Хоккей с шайбой